Gminy w Czechach
 Hvozd – gmina w powiecie Pilzno Północ
 Hvozd – gmina w powiecie Rakovník
 Hvozd – gmina w powiecie Prościejów

Inne:
 Hvozd (niem. Hochwald) – góra graniczna w masywie Gór Łużyckich w paśmie Sudetów Zachodnich, w Niemczech i Czechach.